Выигрышный заём — одна из форм займа, доход по которому выплачивается в виде выигрышей. Разновидностью выигрышных займов являются беспроигрышные займы и процентно-выигрышные займы. Выигрышные государственные займы были распространены в СССР.

Доход держателя облигаций выигрышного займа является случайным, он может либо выиграть, либо нет. Шанс займодержателя зависит от количества выигрышей и их размера. Если заём построен таким образом, что на каждую облигацию обязательно приходится выигрыш, то такой заём называется беспроигрышным. В случае беспроигрышного каждый держатель облигации получает доход, размер которого не велик в сравнении с выигрышным займом, где можно либо получить более крупный доход в виде выигрыша, либо не получить ничего. Процентно-выигрышный заём является смешанной формой процентного и выигрышного займа. Держатели облигаций такого займа получают фиксированный доход в виде процентов и случайный — в виде выигрышей.

Выигрышные займы в Российской империи 
Первый выигрышный заём в Российской империи был выпущен в 1864 году на 100 миллионов рублей с доходностью 5 % годовых и сроком обращения 60 лет. Этот заём пользовался огромным спросом у населения. 

Максимальное распространение займы достигли во время Первой Мировой войны и при Временном правительстве.

Выигрышные займы в СССР 
В СССР выигрышные займы появились в 1922 году и в ряде случаев были добровольно-принудительными. Облигации выигрышного займа регулярно разыгрывались, итоги розыгрыша публиковались в центральной печати и предусматривали выигрыш как денежных сумм, так и ценных товаров: стиральных машин, радиоприёмников, автомобилей. 

Займы могли состоять из двух выпусков: беспроигрышного и процентного. По облигациям беспроигрышного выпуска весь доход выплачивался в форме выигрышей, а по облигациям процентного выпуска в виде процентов по купонам с определённой регулярностью или в конце срока действия (поначалу от года до 10, в последние годы обычно 20 лет) из расчета назначенной доходности.  Каждая облигация имела уникальный серийный и индивидуальный номер, на её лицевой стороне была обозначена цель сбора (например, в 1930-е годы на развитие промышленности, переоснащение армии и постройку пограничных укреплений), переведенная на языки всех республик Советского Союза, на оборотной подробно описывались условия акций.

Последним выигрышным займом в советской истории стал внутренний выигрышный заём 1982 года, рассчитанный на 20 лет. В 1992 году был выпущен российский внутренний выигрышным заём, на облигации которого предлагалось обменять облигации советского займа 1982 года.

Список выигрышных займов СССР 
За время существования СССР государство выпустило больше 60 займов, большинство из которых были выигрышными или процентно-выигрышными. Условия займов и розыгрышей публиковались в центральной печати. Если номинал облигации составлял 100 рублей, гражданам предоставлялась возможность купить часть в размере 10, 25 или 50 рублей. В таком случае и выигрыш на облигацию выплачивался пропорционально. При 20-летнем цикле облигации самые массовые розыгрыши  приходились на первые 5 лет и последние 5 лет их действия, соответственно увеличивалось и количество выигрываемых небольших премий (от 150 до 500 рублей на 100-рублёвую облигацию). Количество крупных выигрышей на все годы займа оставалось неизменным: на каждые 100 млн эмиссии причитался один выигрыш на сумму 3000 рублей и 5 выигрышей на сумму 1000 рублей при номинале облигации 100 рублей.

Результат 
Продажа облигаций займа была в определенной мере полезна для советской экономики и оказала значительное вспомогательное влияние. После распада СССР государство временно приостановило выполнение своих обязательств. Принятый в 1999 году специальный федеральный закон России гарантировал полную компенсацию обладателям Государственных казначейских обязательств СССР, облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа, а также сертификатов Сбербанка СССР. Причем соответствующие выплаты граждане должны были получать с «учетом изменения покупательной способности денежных средств» то есть переоценка проводилась исходя из стоимости социальной корзины продуктов. Выигрышный заем 1982 года был так и не выплачен полностью, сначала он был конвертирован в заём РФ 1992 года, а заем деноминирован в заём 1998 года, выплаты по которому окончательно завершены в 2005 году.

Погашение советских долгов по облигациям приобрело новый виток когда правительство РФ, отсрочило выплаты до 2004 а потом до 2005 года. В апреле 2012 года глава правительства России Владимир Путин подписал постановление о приостановлении процедуры перевода советских ценных бумаг в российские долговые обязательства до 2015 года. В 2013 Дмитрий Медведев «заморозил» исполнения обязательств СССР еще на год.

См. также 
Государственные внутренние займы СССР

Примечания 

Заём
Ценные бумаги
Облигации
Финансы в СССР
Финансы в России